Flamme d’Argent steht für:

 Flamme d’Argent (1912), französische Sherlock-Holmes-Verfilmung von Adrien Caillard
 Flamme d’Argent (Comic), frankobelgische Comicserie aus den Jahren 1960 bis 1963